Het enkelspel tennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met zondag 14 augustus 2016. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioen was de Brit Andy Murray, die zijn titel prolongeerde na het verslaan van de ongeplaatste speler Juan Martín del Potro uit Argentinië.

Er werd gespeeld op de zestien banen van het Centro Olímpico de Tênis met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets, behalve de finale, die vijf sets lang was. Op basis van de meest recente ATP-ranglijst kregen voorafgaand aan het toernooi zestien tennissers een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting, die plaatsvond op 4 augustus. Onder deze spelers bevonden zich vier Fransen, drie Spanjaarden en één Belg, David Goffin. Namens Nederland deed ook één tennisser mee, Robin Haase, die geen geplaatste status had. Voorafgaand aan het toernooi meldden zich meerdere tennissers af, waaronder de Tsjech Tomáš Berdych (vrees voor gezondheid) en Zwitsers Roger Federer en Stanislas Wawrinka (geblesseerd), beiden behorend tot de top 10 van de wereld. Zwitserland had daardoor voor het eerst sinds de herintroductie van de tennissport op de Spelen in 1988 geen deelnemers in het mannenenkelspel.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| RD1-seed01 = 1
| RD1-team01 =  Novak Đoković
| RD1-score01-1 = 64
| RD1-score01-2 = 62
| RD1-score01-3 = 
| RD1-seed02 = 
| RD1-team02 =

Deel 2

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| RD1-seed01 = 6
| RD1-team01 =  Gaël Monfils
| RD1-score01-1 = 6
| RD1-score01-2 = 6
| RD1-score01-3 = 
| RD1-seed02 = 
| RD1-team02 =  Vasek Pospisil
| RD1-score02-1 =1
| RD1-score02-2 =3
| RD1-score02-3 = 
| RD1-seed03 = 
| RD1-team03 =

Deel 4 

Mannen